Rothert ist der Familienname folgender Personen:

 Hans F. Rothert (* 1936), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Hans-Joachim Rothert (1925–1994), deutscher Theologe 
 Harlow Rothert (1908–1997), US-amerikanischer Leichtathlet
 Hermann Rothert (1875–1962), deutscher Jurist, Politiker und Historiker; Landrat des Kreises Bersenbrück
 Hugo Rothert (1846–1936), deutscher Pfarrer und Kirchenhistoriker
 Jürgen Rothert (1936–2007), deutscher Theaterschauspieler 
 Moritz Rothert (1802–1886), deutscher Pädagoge
 Wilhelm Rothert (1842–1915), deutscher evangelischer Geistlicher

Siehe auch:
 Rotert